Bahnhofstraße 7 steht für:

 Bahnhofstraße 7 (Grebenstein)
 Bahnhofstraße 7 (Quedlinburg)